Serguei Fiódorovitx Lébedev (1868–1942), jugador d'escacs rus
 Serguei Vassílievitx Lébedev (1874–1934), químic rus
 Serguei Lébedev (científic) (1902–1974), enginyer electrònic i científic de la computació rus
 Serguei Lébedev (polític) (n. 1948), polític rus, nascut a l'Uzbekistan
 Serguei Elefertovitx Lébedev (n. 1969), futbolista soviètic, nascut a l'Uzbekistan